Немецкий этап FIA WTCC 2009 — девятый этап сезона-2009. Гоночный день проведён на трассе Motorsport Arena Oschersleben рядом с немецким городом Ошерслебеном 6 сентября.

В пятый раз WTCC посещает Германию и приезжает на Motorsport Arena Oschersleben.

Общая информация

Квалификация 
Из-за шедшего во время квалификации дождя стартовая решётка оказалась значительно перемешана. Наибольшую выгоду из этого извлёк один из лидеров чемпионата Габриэле Тарквини на заводском SEAT, завоевавший поул. Вторым стал хорватский дебютант сезона Марин Чолак на бензиновом автомобиле испанской марки, а четвёртый результат показал Яап ван Лаген на Lada Priora.

Вновь не повезло в квалификации Ивану Мюллеру, не попавшему даже во второй сегмент. Вместе с ним завершил борьбу на этой стадии Энди Приоль.

Гонка 1 
Первый заезд уверенно выиграл Приоль, прорвавший к середине дистанции в лидеры и так и не отдавший соперникам преимущества.

Старт на немецком автодроме близь Маннгейма по традиции не обошелся без массового столкновения. Лишь нескольким лидерам во главе с обладателем поула Габриэле Тарквини удалось проскочить первый поворот до того, как там развернуло BMW Йорга Мюллера. Этот эпизод спровоцировал массовый завал, в котором пострадало восемь машин.

Длительное время сопротивлявшийся превосходящим силам противников Яап ван Лаген сошёл на последнем круге, после того как его выбил с трассы пошедший в слишком оптимистическую аварию Никола Ларини. Итальянец был оштрафован за этот эпизод.

Позади голландца, в борьбе с Августо Фарфусом вылетел и сошёл Иван Мюллер.

Вслед за приолем финишировал Габриэе Тарквини, после нескольких атак британца предпочевший полугарантированное второе место борьбе за лидерство. Дополнил подиум Рикард Рюделл.

Гонка 2 
Заводские BMW Фарфуса и Приоля относительно быстро вышли в лидеры и вскоре создали такой гандикап от соперников, что их победа перестала вызывать какие-либо сомнения.

Третьим финишировал Габриэе Тарквини, воспользовавшийся проблема двух частников — Энгстлер выбыл из борьбы за подиум из-за механических проблем, а д`Асте подвели закопавшиеся перед стартом механики (за это итальянец был оштрафован дирекцией гонки).

Неплохо провели второй заезд оба Мюллера: Иван прорвался с 20-й позиции на 7-ю, а Йорг — с 23-й на 4-ю.

Герои последних кругов первой гонки — Ларини и ван Лаген — провели заезд по-разному: итальянец, финишировал шестым (штраф за события первой гонки последовал позже), а голландец, некоторое время борясь в первой десятке, в итоге финишировал лишь 20-м.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:48.841

Примечания:Поульсен наказан сдвигом назад на десять позиций на стартовой решётке первой гонки за неснижение скорости в зоне действия жёлтых флагов во время тренировки.Ладыгин допущен на старт заездов по решению судей.Хафф наказан сдвигом назад на десять позиций на стартовой решётке первой гонки за смену двигателя.

Гонка 1 

Примечание:Ларини оштрафован проездом через пит-лейн за создание аварийной ситуации на трассе.

Стартовое поле гонки 2 

Примечания:Шаповалов, Ладыгин, Йо. Мюллер, Хафф, Портейро и Уотт отправлены в конец стартовой решётки за нарушение правила «закрытого парка» между гонками.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Ошерслебене 2009 № 14Судейский протокол этапа FIA WTCC в Ошерслебене 2009 № 16Судейский протокол этапа FIA WTCC в Ошерслебене 2009 № 18

Гонка 2 

Примечания:д`Асте оштрафован проездом через пит-лейн за неподчинение 15-секундному сигналу на стартовой решётке.Поульсен оштрафован проездом через пит-лейн за фальстарт.

Общий зачёт после этапа 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Германия
Моторные виды спорта
Сентябрь 2009 года
2009